Arden (Delaware), een plaats in de Amerikaanse staat Delaware
Arden (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Arden (Denemarken), een gemeente in Denemarken
Arden (Schotland), een plaats in Schotland
Arden-Arcade, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Arden-on-the-Severn, een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
Arden Hills, een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Arden (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Arden (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk

Vervoer 
Arden (automerk), een Duits automerk
Arden (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Arden 
Elizabeth Arden, een Canadese cosmeticahandelaarster
Eve Arden, een Amerikaanse actrice

Media 
Arden (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2018